Хэвлок, Ха́влок, Хейвлок () — английская фамилия, а также топоним.

Персоналии 
 Хэвлок, Генри (1795—1857) — британский военачальник, генерал-майор.
 Хэвлок, Эрик Альфред (1903—1988) — британский филолог-классик.

Топоним 
 Хавлок — тауншип в округе Чиппева, Миннесота, США.
 Хавлок-Норт — город в регионе Хокс-Бей, Новая Зеландия.
 Хейвлок — иное название города Булембу, Свазиленд.

Вымышленные персонажи 
 Хэвлок Витинари — персонаж книг цикла «Плоский мир» английского писателя Терри Пратчетта.
 Мелина Хэвлок — девушка Джеймса Бонда (фильм «Только для твоих глаз»; в рассказе Флеминга — Джуди Хэвлок).

Примечания